Als Ruhrtalbrücke werden mehrere Brücken bezeichnet, welche das Tal der Ruhr überqueren:
 die Mintarder Ruhrtalbrücke der Bundesautobahn 52
 die Ruhrtalbrücken Rumbeck und Wennemen der Bundesautobahn 46
 eine Brücke im Verlauf der Bundesstraße 480 bei Olsberg